Финал Кубка шотландской лиги 2002 года — финальный поединок розыгрыша Кубка шотландской лиги сезона 2001/02, состоявшийся 17 марта 2002 года на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго, в котором встречались клубы «Рейнджерс» и «Эр Юнайтед». Благодаря голам Туре Андре Фло и Барри Фергюсона, а также «дублю» Клаудио Каниджи, глазговский коллектив праздновал уверенную победу — 4:0.

Путь к финалу

«Эр Юнайтед»

«Рейнджерс»

Отчёт о матче 

Регламент матча
 90 минут основного времени.
 30 минут дополнительного времени в случае необходимости.
 Послематчевые пенальти в случае необходимости.
 Пять игроков в запасе.
 Максимум три замены.

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на Soccerbase.com

2002
Матчи ФК «Рейнджерс»
Матчи ФК «Эр Юнайтед»
Футбол в Европе в 2002 году
События 17 марта
Спортивные соревнования в Глазго
Март 2002 года
Спорт в Шотландии в 2002 году